Eutyphlus är ett släkte av skalbaggar. Eutyphlus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kortvingar
Eutyphlus